Wesley Walz (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix des Bruins de Boston lors du repêchage de 1989 de la Ligue nationale de hockey, il commence sa carrière professionnelle en 1990 avec ces mêmes Bruins y jouant deux parties. Il évolue au sein de cette organisation jusqu'en 1991-1992 où il passe aux mains de Flyers de Philadelphie en cours de saison, il y joue que brièvement.

En 1993-1994, il établit une nouvelle marque dans sa carrière en jouant 39 parties dans la LNH avec les Flames de Calgary. Il faudra attendre son retour d'Europe en 2001-2002 avant de battre cette marque avec le Wild du Minnesota.

Entre 1996 et 2000, il joue en Suisse pour quelques clubs avant de signer avec le club d'expansion du Wild du Minnesota. Il y joue le reste de sa carrière qui se termine au terme de la saison 2007-2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1987-1988 ||North Stars de Calgary ||AMHL ||35 ||47 ||52 ||99 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||1 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||63 ||29 ||75 ||104 ||32 ||8 ||1 ||5 ||6 ||6
|-
|1989-1990 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||56 ||54 ||86 ||140 ||69 ||19 ||13 ||24 ||37 ||33
|-
|1989-1990 ||Bruins de Boston ||LNH ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Mariners du Maine ||LAH ||20 ||8 ||12 ||20 ||19 ||2 ||0 ||0 ||0 ||21
|-
|1990-1991 ||Bruins de Boston ||LNH ||56 ||8 ||8 ||16 ||32 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan="2"|1991-1992 ||Mariners du Maine ||LAH ||21 ||13 ||11 ||24 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Bears de Hershey ||LAH ||41 ||13 ||28 ||41 ||37 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|rowspan="2"|1991-1992 ||Bruins de Boston ||LNH ||15 ||0 ||3 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Flyers de Philadelphie ||LNH ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Bears de Hershey ||LAH ||78 ||35 ||45 ||80 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||15 ||6 ||6 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Flames de Calgary ||LNH ||53 ||11 ||27 ||38 ||16 ||6 ||3 ||0 ||3 ||2
|-
|1994-1995 ||Flames de Calgary ||LNH ||39 ||6 ||12 ||18 ||11 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1995-1996 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||38 ||20 ||35 ||55 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||EV Zoug ||LNA ||41 ||24 ||22 ||46 ||67 ||9 ||5 ||1 ||6 ||39
|-
|1997-1998 ||EV Zoug ||LNA ||38 ||18 ||34 ||52 ||32 ||20 ||16 ||12 ||28 ||18
|-
|1997-1998 ||EV Zoug ||LEH ||5 ||1 ||3 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1998-1999 ||EV Zoug ||LNA ||42 ||22 ||27 ||49 ||75 ||10 ||3 ||9 ||12 ||2
|-
|HC Coire ||LNB ||- ||- ||- ||- ||- ||7 ||3 ||3 ||6 ||14
|-
|1998-1999 ||EV Zoug ||LEH ||8 ||7 ||5 ||12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Ice Dogs de Long Beach ||LIH ||6 ||4 ||3 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||HC Lugano ||LNA ||13 ||7 ||11 ||18 ||14 ||5 ||3 ||4 ||7 ||4
|-
|2000-2001 ||Wild du Minnesota ||LNH ||82 ||18 ||12 ||30 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Wild du Minnesota ||LNH ||64 ||10 ||20 ||30 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Wild du Minnesota ||LNH ||80 ||13 ||19 ||32 ||63 ||18 ||7 ||6 ||13 ||14
|-
|2003-2004 ||Wild du Minnesota ||LNH ||57 ||12 ||13 ||25 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Wild du Minnesota ||LNH ||82 ||19 ||18 ||37 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Wild du Minnesota ||LNH ||62 ||9 ||15 ||24 ||30 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2007-2008 ||Wild du Minnesota ||LNH ||11 ||1 ||3 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

| 607 || 109 || 151 || 260 || 343 || 32 || 10 || 7 || 17 || 20

| 213 || 95 || 137 || 232 || 272 || 8 || 1 || 2 || 3 || 21

| 134 || 71 || 94 || 165 || 188 || 44 || 27 || 26 || 53 || 63

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
 1989 : recrue de l'année (Trophée Jim Piggott)
 1990 : nommé dans la  d'étoiles de l'Ouest

Notes et références 

Naissance en mai 1970
Naissance à Calgary
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Mariners du Maine
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Coire
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur du HC Lugano
Joueur du Wild du Minnesota